Cascinetto ima više značenja:
 Cascinetto, Cremona
 Cascinetto, Novara